Gubonin ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Jefimowitsch Gubonin (1907–1971), russischer Maler, Grafiker und Archivar
 Pjotr Ionowitsch Gubonin (1825–1894), russischer Unternehmer und Mäzen